Division 1 i fotboll för herrar 2019 var Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar och var den fjortonde upplagan av "nya Division 1". Division 1 2019 bestod av två serier (Norra respektive Södra) med vardera 16 lag.

Tabeller

Norra

Poängtabell

Södra

Poängtabell

Kvalspel

Uppflyttningskval

Nedflyttningskval

Omgång 1
Sex lag från Division 2 spelade i omgång 1 för att utse de två lag som gick vidare till omgång 2.
Grupp 1

Grupp 2

Omgång 2

Sollentuna FK kvalificerade sig för Ettan 2020 med ackumulerade slutresultatet 4–1.

Oskarshamns AIK kvalificerade sig för Ettan 2020 med ackumulerade slutresultatet 4–0.

Skytteligan

Norra

Södra

Referenser 

2019
Fotbollssäsongen 2019
Fotboll i Sverige 2019